Jagodnoje (russisch ) ist der Name mehrerer Orte in Russland:
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan, siehe Jagodnoje (Magadan)
 von Dörfern:
 in der Oblast Kaliningrad: 
 Jagodnoje (Kaliningrad, Gwardeisk), im Rajon Gwardeisk (bis 1946 Lindendorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Jagodnoje (Kaliningrad, Nesterow), im Rajon Nesterow (bis 1946 Bredauen (mit Ortsteil Baibeln), Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Jagodnoje (Kaliningrad, Polessk), im Rajon Polessk (bis 1938 Bittehnen, 1938–1946 Biehnendorf, Kreis Labiau, Ostpreußen),
 Jagodnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk (bis 1946 Kapsitten, Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 Jagodnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), im Rajon Selenogradsk (bis 1946 Bersnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 in der Oblast Kurgan, siehe Jagodnoje (Kurgan)
 in der Oblast Lipezk, siehe Jagodnoje (Lipezk)
 in der Oblast Orenburg, siehe Jagodnoje (Orenburg)
 in der Oblast Rjasan, siehe Jagodnoje (Rjasan)
 in der Oblast Samara, siehe Jagodnoje (Samara)
 im Rajon Assino der Oblast Tomsk, siehe Jagodnoje (Tomsk, Assino)
 im Rajon Werchneketski der Oblast Tomsk, siehe Jagodnoje (Tomsk, Werchneketski)
 in der Oblast Wolgograd, siehe Jagodnoje (Wolgograd)